Хэтфилд () — английская фамилия.
 
 Хэтфилд, Джон (1893—1965) — британский пловец и бизнесмен, призёр Олимпийских игр.
 Хэтфилд, Марк (1922—2011) — американский политик-республиканец, губернатор штата Орегон.
  (1917—1998) — американский актёр.
 См. также 
 Хетфилд, Джеймс (род. 1963) — американский музыкант, лидер группы «Metallica».
 Хэтфилд-хаус — усадьба в городе Хатфилд в графстве Хартфордшир.
 Хэдфилд